Il nome finlandese per la Guerra d'inverno
Talvisota (film), film sulla Guerra d'inverno
Una canzone dei Sabaton dell'album The Art of War
Talvisota: Icy Hell, videogioco sulla Guerra d'inverno